Im Himmelreich ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Im Himmelreich (Gemeinde Schottwien), Ort in Schottwien, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Im Himmelreich (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Im Himmelreich (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in der Region Hannover, Niedersachsen

Siehe auch:
 Himmelreich